Kalgan (rivier), een rivier in West-Australië
 Kalgan (West-Australië), een plaats in West-Australië
 Kalgan is de oude benaming voor de Chinese stad Zhangjiakou
 Kalgan is een planeet in de Foundation (boekenreeks)